Marsdorf ist der Name folgender Orte:

 Marsdorf (Dresden), ein Ortsteil der Ortschaft Weixdorf in Dresden
 Köln-Marsdorf, ein Ortsteil von Köln
 Marsdorf, deutscher Name eines polnischen Ortes in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Marszewo (Goleniów)